Bull Run (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Virginia
 Eerste Slag bij Bull Run, aan de oevers van de rivier in 1861
 Tweede Slag bij Bull Run, aan de oevers van de rivier in 1862
 Bull Run (stripalbum), het 27ste album uit de stripreeks De Blauwbloezen
 Bull Run (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia